Michaił Andriejewicz Nazarow (; ur. 14 października 1994 w Moskwie) – rosyjski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw kraju. Uczestnik mistrzostw świata (2021).

Przebieg kariery 
Wystąpił na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011, zajmując 43. miejsce indywidualnie. W FIS Cup zadebiutował w lutym 2013 w Zakopanem, a pierwsze punkty zdobył we wrześniu tego samego roku dzięki 25. miejscu w Einsiedeln. Wystąpił na Zimowej Uniwersjadzie 2013, gdzie zajął 33. miejsce na skoczni normalnej i 31. na skoczni dużej, a także na Mistrzostwach Świata Juniorów 2014, gdzie był 31. indywidualnie i 9. w drużynie.

5 marca 2017 w Renie zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 25. miejsce. W kolejnych tygodniach zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. Uzyskał awans do konkursu głównego rozgrywanego w Lillehammer 14 marca, który został ostatecznie odwołany. W chwili przerwania zawodów po 26 skokach Nazarow zajmował 10. pozycję. 24 marca zajął 40. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Planicy.

Kilkukrotnie zdobywał punkty Letniego Grand Prix 2017. Najwyżej sklasyfikowany w tym cyklu był 12 sierpnia w Courchevel, na 18. miejscu. W zimowej części sezonu 2017/2018 regularnie startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. Sześciokrotnie wystąpił w konkursie głównym, w najlepszym występie zajmując 34. miejsce w zawodach w Tauplitz. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018, zajmując 30. miejsce indywidualnie i 7. w drużynie. Wystartował też na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018. W konkursach indywidualnych zajął 34. pozycję na skoczni normalnej i 39. na skoczni dużej, a zawody drużynowe ukończył na 7. miejscu.

W Letnim Grand Prix 2018 najwyżej klasyfikowany był na 16. miejscu, we wrześniu 2018 w Râșnovie, a w Pucharze Kontynentalnym 2018/2019 na 8. pozycji, 3 marca 2019 w Renie. 17 marca 2019 w Vikersund zdobył pierwszy w karierze punkt do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zajmując 30. miejsce. W Letnim Grand Prix 2019 zajął między innymi 10. pozycję w zawodach w Hakubie. W Pucharze Świata 2019/2020 najwyżej klasyfikowany był na 32. miejscu.

W grudniu 2020 zajął kolejno 21. i 16. miejsce w zawodach Pucharu Świata rozgrywanych w Niżnym Tagile. Następnie wystartował na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2020, zajmując 29. pozycję indywidualnie oraz 7. w drużynie. W dalszej części sezonu 2020/2021 kontynuował starty w Pucharze Świata, w większości występów zdobywając punkty. W styczniu 2021 najwyżej klasyfikowany był na 18. miejscu, w zawodach w Titisee-Neustadt, a w lutym na 14., w Zakopanem. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie zajął 37. pozycję na skoczni normalnej i 35. na dużej, a w drużynie męskiej był 8. W marcu 2021 najwyżej sklasyfikowany w Pucharze Świata został w pierwszym konkursie w Planicy, na 12. lokacie. Sezon 2020/2021 tego cyklu ukończył na 28. miejscu w klasyfikacji generalnej ze 176 punktami.

W ramach Letniego Grand Prix 2021 trzykrotnie kończył zawody indywidualne w pierwszej dziesiątce. Najwyżej klasyfikowany był na 6. pozycji, we wrześniowych zawodach w Szczuczyńsku i Czajkowskim. W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata regularnie startował w zawodach, ale punkty zdobył tylko dwukrotnie, zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022. Indywidualnie był 32. na skoczni normalnej i 34. na dużej, a w drużynie męskiej zajął 7. pozycję.

Stawał na podium mistrzostw Rosji. Indywidualnie zdobył złoty medal na skoczni dużej w 2021 oraz brązowy na skoczni normalnej latem 2017 i na dużej latem 2021. W zawodach drużynowych, reprezentując miasto Moskwę (2016), a następnie obwód moskiewski, zdobył złoty medal latem 2018 oraz zimą i latem 2019, a także srebrny w 2021 w drużynie męskiej, jak również srebrny w 2016 i złoty w 2019 w konkursie mieszanym.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Nazarowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Nazarowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Nazarowa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Nazarowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Nazarowa na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty M. Nazarowa na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Moskwie